Stow puede referirse a:

 Stow (Lincolnshire), Inglaterra
 Stow (Maine), Estados Unidos
 Stow (Massachusetts), Estados Unidos
 Stow (Ohio), Estados Unidos
 Stow of Wedale, Scottish Borders, Escocia
 Stow-on-the-Wold, Gloucestershire, Inglaterra
 Stow cum Quy, Cambridgeshire, Inglaterra
 John Montague Stow
 Marietta Stow